Rohlinger peut faire référence à : 
 Rudolf Rohlinger (1926-2011), journaliste et animateur de télévision allemand. 
 Ryan Rohlinger (né en 1983), joueur américain au baseball.